Zkratka TKM má více významů.

Televizní klub mladých – pořad Československé televize v úterý večer
TKM (Polsko) – termín označující některé jevy po parlamentních volbách v Polsku (Teraz, kurwa, my)
Zkratka Turkmenistánu